Cyclops lilljeborgi – gatunek widłonoga z rodziny Cyclopidae, nazwa naukowa gatunku została po raz pierwszy opublikowana w 1918 roku przez norweskiego hydrobiologa Georga Ossiana Sarsa.

Nazwa tego gatunku upamiętnia szwedzkiego zoologa Vilhelma Lilljeborga (1816-1908).

Bibliografia
 Walter, T. Chad (2012). Cyclops lilljeborgi Sars G.O., 1918. In: Walter, T.C., Boxshall, G. (2012). World Copepoda database. Geraadpleegd via: World Register of Marine Species op

Cyclopidae
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1918 roku